Алькала́ () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Муниципалитеты

Примечания 

Районы провинции Мадрид